Sigilmassasaurus (лат., возможное русское название — сиджильмассазавр) — спорный род тероподовых динозавров из семейства спинозаврид, включающий единственный вид — Sigilmassasaurus brevicollis. Известен из верхнемеловых (сеноманских) отложений Марокко. Некоторые палеонтологи (Smyth, Ibrahim & Martill, 2020) рассматривают S. brevocollis в качестве младшего синонима Spinosaurus aegyptiacus; по их мнению, все аутапоморфии этого вида являются следствием внутривидовой изменчивости, тафономических артефактов или ошибок учёных.

История изучения 

Ископаемые остатки Sigilmassasaurus были обнаружены в географическом регионе Тафилальт в западной части марокканской Сахары, около древнего города Сиджильмаса, в честь которого он и был назван. Таксон известен из отложений красного песчаника в южном Марокко, по отношению к которому применяются различные названия, в том числе Grès rouges infracénomaniens, Континентальные красные пласты (Continental Red Beds) и нижняя  (lower Kem Kem Beds). Эти отложения относятся к сеноманскому ярусу верхнего мела, который включает породы, образовавшиеся в течение сеноманского века (100,5—93,9 млн лет назад).

В 1996 году канадский палеонтолог  описал род Sigilmassasaurus (от названия Сиджильмасы и  [sauros] — «ящер, ящерица»). Видовое название единственного вида рода, S. brevicollis, происходит от  («короткий») и collum («шея»), что ссылает на очень короткие спереди назад шейные позвонки динозавра.

Голотип S. brevicollis, CMN 41857, — единственный шейный позвонок, приписываемый виду в современных исследованиях, — хотя Рассел относил к нему около 15 других позвонков, обнаруженных в той же формации. Другой образец, IPHG 1922 X45, который немецкий палеонтолог Эрнст Штромер прозвал «Spinosaurus B», был обнаружен в Египте. Наряду с CMN 41629 (передний туловищный позвонок) в 1996 году Рассел приписал этот позвонок Sigilmassasaurus sp. По мнению Рассела, «Spinosaurus B» обладает промежуточным строением между CMN 41629 и S. brevicollis. Рассел выделил этих животных в отдельное семейство Sigilmassasauridae.

Систематика

Примечания 

Спинозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Африки
Фоссилии, описанные в 1996 году
Фоссилии из меловых отложений Марокко